C15H11I4NO4 – formula molecolare della levotiroxina
C15H11I4NO4 – formula molecolare della tiroxina

Formule molecolari